U sezoni 1962./63. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Zagreba.

1. savezna liga 

<small> Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan"  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Proleter Zrenjanin
</small>

 II. rang lige 

 Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana u Splitu uz sudjelovanje četiri ekipe.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

 Dalmatinska liga 

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

 III. i niži stupnjevi  

 Hrvatska 

 Kotarska liga Bjelovar  

 Izvori: 
 "Bjelovarski list"  
 "Bjelovarski list", br. 24/XVII 

 Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982., str. 87-88
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici'', Kaštel Gomilica, 2008.
   

1962-63